Kleinviecht ist der Ortsname von

 Kleinviecht (Langenbach), Ortsteil der Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Kleinviecht (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern